Velika nagrada ZDA 1967 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 1. oktobra 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 108
| 2:03:13,2
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 108
| + 6,3 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 107
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 15
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 106
| +2 kroga
| 12
| 3
|-
! 5
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 104
| +4 krogi
| 5
| 2
|-
! 6
| 16
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 101
| +7 krogov
| 15
| 1
|-
! 7
| 22
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 101
| +7 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  John Surtees
| Honda
| 96
| Alternator
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 95
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jackie Stewart
| BRM
| 72
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacky Ickx
| Cooper-Maserati
| 45
| Pregrevanje
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Guy Ligier
| Brabham-Repco
| 43
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Chris Irwin
| BRM
| 41
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mike Spence
| BRM
| 35
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 33
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 24
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bruce McLaren
| McLaren-BRM
| 16
| Puščanje vode
| 9
|  
|-
! Ods
| 18
|  Moises Solana
| Lotus-Ford
| 7
| Vžig
| 7
|  
|}

Formula 1 sezona 1967
1967